6-й командный чемпионат Европы по шахматам

Финал шестого командного чемпионата Европы по шахматам проходил 3 по 24 апреля 1977 года в Москве. 21 команда. Порядок проведения: 5 полуфиналов (2-й, 3-й и 4-й полуфиналы проводились в 1 круг, 1-й и 5-й — в 2) и финал; в финал допускались команды, занявшие в полуфинале 1-е место, из 2-го и 3-го полуфинала — 1—2-е места.

Команда СССР — победитель 5-го чемпионата допущена в финал без отборочных соревнований. В финале советские шахматисты выиграли все матчи и завоевали звание чемпиона Европы — 41½ очко. 2-е место заняла команда Венгрии — 31 очко, 3-е — Югославии — 30.

Полуфиналы

1-я группа 
 Англия — 33½ очка, Нидерланды — 31, Уэльс — 18, Франция — 13½

2-я группа 
 Венгрия — 21½, Румыния — 20, Швейцария — 16½, Дания — 13½, Бельгия — 8½

3-я группа 
 Югославия — 17, Болгария — 14½, Албания — 8½, Австрия — 8

4-я группа 
 ЧССР — 18½, Польша — 15½, Швеция — 14

5-я группа 
 ФРГ — 37½, Израиль — 28½, Испания — 17½, Греция — 12½

Финал

Составы команд-призёров

Лучшие результаты по доскам и среди запасных участников 
 1-я — А. Карпов 5 очков из 5;
 2-я — 3. Рибли — 4½ из 7;
 3-я — Л. Полугаевский — 3½ из 4;
 4-я — М. Таль — 4½ из 6;
 5-я — Ю. Балашов и Л. Пахман — по 4 из 6;
 6-я — Е. Геллер — 4½ из 7;
 7-я — Э. Букич, Л. Вадас и О. Романишин — по 3½ из 6;
 8-я — В. Цешковский — 4½ из 5;
 9-я — И. Дорфман — 4½ из 6;
 10-я — Е. Свешников — 4 из 5.

Литература

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Европы по шахматам
1977 год в шахматах
Апрель 1977 года
Чемпионаты Европы в 1977 году
Спорт в России в 1977 году
Шахматы в СССР
Международные спортивные соревнования в Москве
1977 год в Москве
Чемпионаты Европы в России
Шахматные турниры в Москве